Гален Рапп (, род. 8 мая 1986 года) — американский бегун на длинные дистанции, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в беге на 10 000 метров и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в марафоне. Второй белокожий бегун после Криса Солински, кому удалось пробежать 10 000 метров быстрее 27 минут. Владеет рекордами США на дистанциях 10 000 метров (26.44,36), а также 2 мили в помещении — 8.07,2, 3000 м в помещении (7.30,16) и 5000 м в помещении (13.01,26).

В феврале 2013 года установил национальный рекорд на 3000 метров — 7.30,16.

На Нью-Йоркском полумарафоне 2011 года занял 3-е место с результатом 1:00.30.

Выступал на чемпионате мира 2013 года в Москве, на дистанции 5000 метров — 8-е место (13.29,87), на дистанции 10 000 метров — 4-е место (27.24,39).

Сезон 2014 года 
30 мая 2014 на соревнованиях Prefontaine Classic занял 1-е место в беге на 10 000 метров с новым рекордом Северной Америки — 26.44,36. 11 июня занял 3-е место на ExxonMobil Bislett Games в беге на 5000 метров — 13.03,35. 26 июня выиграл чемпионат США на дистанции 10 000 метров — 28.12,07.

2017 
Серебряный призёр Бостонского марафона 2017 года (17 апреля, 2:09:58) и победитель Чикагского марафона 2017 года (8 октября, 2:09:20). Рапп стал первым за 15 лет гражданином США, выигравшим Чикагский марафон и первым американцем, родившимся в США, выигравшим этот марафон с 1982 года.

Примечания

Ссылки 
 

Марафонцы США
Бегуны на длинные дистанции США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года